Лудвиг III Леополд (; Минхен, 7. јануар 1845 — Сервер, 18. октобар 1921) је био принц регент и последњи баварски краљ (1913—1918). По проглашењу Баварске совјетске републике (1918) је протеран из земље, чиме је завршила 738-годишња владавина династије Вителсбах.

Биографија 
Лудвиг III. Баварски је рођен у Минхену као најстарији син принцрегента Лујтполда и принцезе Августе Фернинанде од Хабзбург и Тоскане. Осим њега имали су још троје дјеце; Леополда од Баварске (1846–1930), Терезу од Баварске (1850—1925) и Арнулф принца од Баварске (1852—1907).
Студирао је историју, филозофију, право и економију на минхенском универзитету.
23. јуна 1863. је постао члан краљевског савјета. Учествовао је у рату против Пруске гдје је 25. јула 1866. и рањен.
Оженио се 1868. године у Бечу Маријом Терезом од Аустрије-Есте, аустријском грофицом и принцезом од Модена. Лудвиг III. је 12. децембра 1912. проглашен принцрегентом.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1845.
Умрли 1921.
Династија Вителсбах
Немци
Баварски краљеви